Vasaplatsen kan syfta på:

Vasaplatsen, Göteborg
Vasaplatsen, Jakobsberg, Järfälla kommun
Vasaplatsen, Lidingö
Vasaplatsen, Stockholm

Se även
Vasaplan
Vasatorget